Förkortningen TSO kan stå för
Teaterorden TSO
time-sharing option eller
transmission system operator (systemansvarig för överföringssystem).
Texas state optical (företag)
The Swedish Open (dragshow)